Gianluca Vinci – pallamanista italiano
 Gianluca Vinci – politico italiano